Olla  – contenitore di terracotta usato dagli antichi Romani ma anche in epoca preistorica. 
 Olla  – genere delle Coccinellinae
 Olla  – città della Parrocchia di La Salle, Louisiana (Stati Uniti d'America)
 Olla  – in elettronica, nucleo a olla, nucleo di ferrite per trasformatori e induttori